Nicefördraget var ett fördrag som Italien och Frankrike skrev under den 5 september 1892 och som upprättade en militär allians mellan de båda länderna. Konsekvenserna blev att om något av länderna blev anfallet i en krigshandling, skulle det andra landet förklara angriparen krig om det land som anfallits så önskade.

Källor

Fotnoter

Nice
Relationer mellan Frankrike och Italien
1892 i Frankrike
1892 i Italien
Politikåret 1892
Militära allianser
Frankrikes militärhistoria
Italiens militärhistoria
Krigsåret 1892
Frankrikes politiska historia
Italiens politiska historia